Rondelet ist:

 eine französische Gedichtform, siehe Rondelet (Verslehre)

Familienname folgender Personen:

 Guillaume Rondelet (1507–1566), französischer Anatom und Naturforscher
 Jean-Baptiste Rondelet (1743–1829), französischer Architekt